La culpa es nuestra fue un programa de humor y entretenimiento emitido durante los años 2006 y 2007 por Canal 10 de Uruguay.

Primera temporada 
El programa comenzó a emitirse en el año 2006 de lunes a viernes como programa de entretenimiento en la trasnoche de Canal 10. Todos los días con invitados especiales, un informe con lo más destacado del día, y un cierre con una banda musical, hicieron que el programa marcara buen rating y se posicionara como el programa más visto en su franja horaria.

Segunda temporada 
En la segunda temporada (año 2007) el canal apostó aún más al programa, lo posicionó en horario central (viernes a las 21:00), y aparecieron nuevos personajes como "El Tío Aldo", "La Grafóloga", "El Plancha", "Alzira", etc. Sin embargo, esto no dio muchos frutos al canal ya que en este segundo año el rating no fue del todo bueno.

Reconocimientos y premiaciones 
"La Culpa es Nuestra" fue premiado en el 2006 como el mejor programa de humor y entretenimiento de la TV uruguaya, por los Premios Tabaré. En el año 2007 fue nominado nuevamente a este premio, que esta vez se lo llevó otro programa.

Véase también 
 Jorge Piñeyrúa
 Gonzalo Cammarota

Programas de televisión de Uruguay
Programas de televisión de Canal 10 (Uruguay)
Programas de televisión humorísticos de Uruguay